Tatay Sándor (1785 körül–1819) református lelkész
 Tatay Sándor (1910–1991) író